Вибе́р () — французская фамилия:

 Вибер, Джеймс (1872—1942) — швейцарский скульптор, представитель символизма, брат Пьер-Эжена Вибера.
 Вибер, Жан Жорж (1840—1902) — французский художник, представитель академизма.
  (1777—1866) — французский ботаник и селекционер.
  (род. 1973) — английский музыкант и композитор электронной музыки.
  (1875—1937) — художник, иллюстратор и гравёр, брат Джеймса Вибера.
  (1891—1978) — французский актёр театра и кино.
  (1800—1876) — епископ Сен-Жан-де-Морьена.
  (1920—1987) — швейцарский композитор.

 См. также
 Viber — VoIP-приложение для смартфонов, впервые выпущенное в 2010 году.